Liga Campionilor UEFA 2011-2012 este cea de-a cincizeci și șaptea ediție a celei mai importante competiții de fotbal inter-cluburi din Europa, a douăzecea sub denumirea de Liga Campionilor și a treia a noului format aprobat de UEFA la data de 30 noiembrie 2007. Finala a avut loc în Germania pe Allianz Arena, stadionul echipelor FC Bayern München și TSV 1860 München. Chelsea a câștigat primul trofeu din istorie cu 4-3 la penaltiuri împotriva celor de la Bayern München.

Meciuri preliminare Q0 
 Turul 1 preliminar (Q0) - participă 4 echipe, se califică 2:
 Campioanele asociațiilor 50-53:

Meciuri preliminare Q1 
 Turul 2 preliminar (Q1) - participă 34 de echipe, se califică 17:
 2 câștigătoare din Q0:
 Campioanele asociațiilor 17-49 (exceptând Liechenstein):

Meciuri preliminare Q2 
 Turul 3 preliminar (Q2a) - participă 20 de echipe, se califică 10:
 17 câștigătoare din Q1:
 Campioanele asociațiilor 14-16:

 Turul 3 preliminar (Q2b) - participă 10 de echipe, se califică 5:
 Locul 3 din asociația 6:
 Vicecampioanele asociațiilor 7-15:

Meciuri preliminare Q3 
 Turul 4 preliminar (Q3a) - participă 10 echipe, se califică 5:
 10 câștigătoare din Q2a:

 Turul 4 preliminar (Q3b) - participă 10 echipe, se califică 5:
 5 câștigătoare din Q2b:
 Locul 4 din asociațiile 1-3:
 Locul 3 din asociațiile 4-5:

Faza grupelor 
 Urnele valorice:
Cele 32 de echipe au fost împărțite în 4 urne de câte 8 echipe, au fost următoarele:

Urna 1
  BarcelonaDT
  Manchester United
  Chelsea
  Bayern München
  Arsenal
  Real Madrid
  Porto
  Inter Milano

Urna 2
  AC Milan
  Olympique Lyon
  Șahtior Donețk
  Valencia
  Benfica Lisabona
  Villarreal
  ȚSKA Moscova
  Olympique Marseille

Urna 3
  Zenit St. Petersburg
  Ajax Amsterdam
  Bayer Leverkusen
  Olympiacos
  Manchester City
  Lille
  FC Basel
  BATE Borisov

Urna 4
  Borussia Dortmund
  Napoli
  Dinamo Zagreb
  APOEL Nicosia
  Trabzonspor
  Genk
  Viktoria Plzen
  Oțelul Galați

 În urma deciziei comitetului de urgență al UEFA privind excluderea din cupele europene a clubului Fenerbahce, Trabzonspor a ocupat locul rămas vacant în grupele UEFA Champions League.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Faza eliminatorie

Optimi de finală 
Manșa tur va avea loc pe 14, 15, 21 și 22 Februarie, iar manșa retur pe 6, 7, 13 și 14 martie 2012.

|}

Sferturi de finală
Tragerile la sorți pentru meciurile jucate din sferturile de finală au avut loc pe 27 și 28 martie, iar manșa retur pe 3 și 4 aprilie 2012.

|}

Semi-finale
Manșa tur a avut loc pe 17 și 18 Aprilie,iar manșa retur pe 24 și 25 aprilie 2012.

|}

Finala

Finala s-a disputat pe 19 mai 2012 pe Allianz Arena în München, Germania.

Legături externe 
 Site-ul oficial al Ligii Campionilor

2011 în fotbal
2012 în fotbal
Sezoanele Ligii Campionilor